Роман Валентинович Копин (род. 5 марта 1974, Кострома, РСФСР, СССР) — российский политик. Губернатор Чукотского автономного округа с 13 июля 2008 по 15 марта 2023 года (временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа с 3 по 13 июля 2008 и с 23 июля по 24 сентября 2013 года). Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Биография

Происхождение 
Родился 5 марта 1974 года в Костроме. Окончил лицей № 34 города Костромы. В 1994 года стал заместителем директора Нижегородского областного центра молодёжных инициатив. С 1995 года работал инспектором юридического отдела, а затем руководителем группы исполнения постановлений по делам о нарушении таможенных правил Костромской таможни. В дальнейшем работал в костромском региональном филиале АКБ «СБС-агро». В 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы.

Политическая деятельность 
В 1999 году был назначен советником губернатора Чукотского АО. В 2001 году был избран главой Чаунского района, а в 2003 году — главой Билибинского района Чукотского АО.

В апреле 2008 года был назначен на должность заместителя губернатора Чукотского АО, возглавив департамент промышленной и сельскохозяйственной политики (промышленности, энергетики, транспорта, связи, ТЭК, строительства, архитектуры, ЖКХ, государственного технического надзора, сельского хозяйства, ветеринарии, торговли, продовольствия и рыболовства, охраны окружающей природной среды) Чукотского АО.

В 2008 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

3 июля 2008 года, после досрочного прекращения полномочий губернатора Чукотки Романа Абрамовича, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского АО.

11 июля 2008 года Президент России внес на рассмотрение Думы Чукотского АО кандидатуру Р. Копина для наделения его полномочиями губернатора региона, 13 июля депутаты окружного парламента единогласно утвердили внесённую президентом кандидатуру. 24 июля 2008 Роман Копин вступил в должность губернатора Чукотки.

С 1 декабря 2008 по 25 мая 2009 и с 4 января по 28 июля 2012 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

8 сентября 2013 года избран Губернатором Чукотского автономного округа. 24 сентября принял присягу и официально вступил в должность. 15 марта 2023 года покинул пост по собственному желанию.

Член Политсовета Чукотского РО Политической партии «Единая Россия».

Указом Президента РФ награждён «Орденом Почета».

Санкции 
24 февраля 2023 года Госдепом США Копин включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Семья 
Женат, воспитывает сына Михаила и дочь Арину.

Награды 
 орден Почёта
 медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» (Минобороны России, 2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт губернатора Чукотского АО Р. Копина
 Биография на сайте администрации 
 

Родившиеся 5 марта
Родившиеся в 1974 году
Родившиеся в Костроме
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Члены «Единой России»
Губернаторы Чукотского автономного округа
Билибинский район
Главы районов России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине